Ulmet steht für:

 Ulmet, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Ulmet (Buzău), Dorf im Kreis Buzău, Rumänien
 Ulmet (Gorj), Dorf im Kreis Gorj, Rumänien
 Ulmet (Olt), Dorf im Kreis Olt, Rumänien
 Kloster Ulmet, ehemalige Zisterzienserabtei im Département Bouches-du-Rhône, Frankreich